Kalos – forma di epigrafe diffusa sui vasi attici tra il 550 e il 450 a.C.
Kalos – regione fittizia del mondo immaginario di Pokémon
Kalos – utilitaria prodotta dalla GM Daewoo dal 2002 al 2008